Vaterunser-Kirchen (Vaterunserkirchen) bzw. Paternoster-Kirchen (Paternosterkirchen) sind Kirchengebäude, die nach dem christlichen Gebet Vaterunser (lat. Paternoster) benannt sind.

Bekannte Vaterunser-Kirchen sind zum Beispiel:
 Vater-Unser-Kirche (Berlin-Wilmersdorf)
 Vaterunser-Kapelle (Buchenbach)
 Vaterunserkirche (München), München, Stadtteil Oberföhring
 Vater-Unser-Kirche in Osdorf
 Vaterunser-Kirche (Willsbach)

 Paternosterkirche, Jerusalem

Liste (Kirchengebäude nach Name)